AaaaaAAaaaAAAaaAAAAaAAAAA!!! – A Reckless Disregard for Gravity (também conhecido como AaAaAA!!!) é um jogo eletrônico de simulação lançado em 3 de setembro de 2009 por Dejobaan Games para Microsoft Windows.

Jogos eletrônicos de 2009
Jogos para Windows
Jogos eletrônicos de ficção científica
Jogos eletrônicos de simulação
Jogos eletrônicos desenvolvidos nos Estados Unidos
Jogos eletrônicos exclusivamente para um jogador
Jogos eletrônicos para um jogador